Economische en Monetaire Unie, de Europese lidstaten die de euro hebben ingevoerd
 Emu Park, een plaats in Australië
 EMU-saldo, het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking
 Eastern Mennonite University, een universiteit te Harrisonburg (Virginia)
 Electric multiple unit, Engelse aanduiding voor een elektrisch treinstel